Услугин — фамилия; имеет женскую форму Услугина.
 Услугин, Леонид Иванович (1916—1952) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Услугина, Ирина Андреевна (урождённая Трусова; род. 1988) — российская биатлонистка, член сборной команды России по биатлону.